British Steel (Acero Británico en inglés) puede referirse a:
 British Steel plc, empresa siderúrgica británica;
 British Steel (1980), disco del grupo de heavy metal Judas Priest.